Березанский рунический камень — скандинавский рунический камень XI века, найденный на черноморском острове Березань, сейчас Березанский район, Николаевская область Украина. 

Рунический камень найден в 1905 году профессором классической филологии, историком и археологом Эрнстом фон Штерном во время археологических раскопок на выявленном им скандинавском погребении.

Описание 

Камень найден при раскопках на Березани в 1905 году профессором Новороссийского университета Э. Р. фон Штерном. По сведениям фон Штерна, плита находилась в курганной насыпи, где были обнаружены захоронения. Плита была расположена возле головы погребенного, а надпись была перевернута текстом вниз.

Камень с надписью сделан из известняка, нижняя часть его не сохранилась. Размеры плиты: высота — 0,47 метра, ширина — 0,48 метра. Руны высечены по дуге, по верхнему краю камня.

Содержит надпись рунами «Гран сделал это захоронение (hvalf) в память о Карле, своем собрате» (Grani gærði hvalf þessi æftiʀ Karl, felaga sinn). Изначальное прочтение имени покойного — Карл — в настоящее время считается ошибочным. В тексте надписи стоит имя или прозвище  : kal : (Каль), которое полностью аналогично именам на рунических камнях Sö 109 и U 498, и соответствует современному слову Kål — «капуста».

Возможно, погибший скандинав и Гран, поставивший камень, были выходцами с острова Готланд, потому что в тексте надписи употреблено слово half (курган), распространенное на Готланде и менее употребляемое в других областях Швеции, равно как и подобная форма камня распространена на Готланде.

В настоящее время камень находится в Одесском археологическом музее.

См. также 

 Березанское поселение
 Варяжские рунические камни

Примечания

Литература 
 F. Braun, T. J. Arne: Den svenska runstenen från ön Berezanj utanför Dneprmynningen (Der schwedische Runenstein auf Beresan vor der Dnjeprmündung), in: E. Ekhoff (Hrsg.): Fornvännen årgång 9, 1914, S. 44–48. online
 Браун Ф. А. Шведская руническая надпись, найденная на острове Березани («Известия императорской археологической комиссии» за 1907 г., вып. 23),
 Мельникова Е. А. Скандинавские рунические надписи: тексты, перевод, комментарий. — Москва, 1977*
 Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. — Ленинград, 1985. — 285 с.
 Pritsak, O. The origin of Rus. Cambridge, Mass.: Distribuert av Harvard University Press for Harvard Ukrainian Research Institute, 1987.
 Jansson, S. B.F. Runes in Sweden, 1997?, ISBN 91-7844-067-X
 Duczko, W. Viking Rus: Studies on the Presence of Scandinavians in Eastern Europe. Leiden: Brill, 2004, .

Ссылки 

 Остров Березань в эпоху средневековья
 Сокол-Кутыловский О. Л. Три рунических камня

Рунические камни
Археологические объекты Николаевской области
Открытия 1905 года